Kazimierz Pułaski (1745–1779) – marszałek konfederacji barskiej, generał Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
 Kazimierz Aleksander Pułaski (1800–1838) – ksiądz, publicysta, działacz Wielkiej Emigracji.
 Kazimierz Ferdynand Pułaski (1846–1929) – polski historyk.
 ORP „Generał Kazimierz Pułaski” – fregata rakietowa polskiej Marynarki Wojennej.
 USS „Casimir Pulaski” (SSBN-633) – amerykański strategiczny okręt podwodny typu Lafayette.
 Kazimierz Pułaski – moneta kolekcjonerska 100 złotych
 Kazimierz Pułaski – moneta kolekcjonerska 500 złotych